Unidade de Interface de Barramento (em inglês, Bus Interface Unit), uma parte do processador que faz interface com o restante do PC
 Biu (Nigéria), uma cidade nigeriana
 União Industrial das Bermudas (em inglês, Bermuda Industrial Union), um sindicato geral nas Bermudas
Universidade Bar-Ilan (ou Universitat Bar-Ilan), uma universidade de Israel